Калан (Enhydra) — рід видр, який містить калана морського і його двох вимерлих родичів.

Калани, ймовірно, відокремилися від інших видр у пліоцені, приблизно 5 млн років тому. Ймовірно, вони виникли з близькоспорідненого Enhydritherium.

Enhydra reevesi, найдавніший відомий вид, походить з Атлантики, що свідчить про те, що звідси, можливо, походять калани.

Примітки 

Роди ссавців
Видрові